Сипресал има више значења:

 Сипресал (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сипресал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику